Carlo Naya – fotografo italiano
 Gorō Naya – doppiatore e attore giapponese, fratello di Rokurō
 José Naya – calciatore uruguayano
 Juan Acuña Naya – calciatore spagnolo
 Rokurō Naya – doppiatore giapponese, fratello di Gorō